Příjmení Hasil nosí více významných osobností:

 Bohumil Hasil (1920–1950) – československý emigrant a agent chodec
 Franz Hasil (* 1944) - rakouský fotbalista
 Josef Hasil (1924–2019) – československý převaděč a agent americké zpravodajské služby CIC
 Tomáš Hasil (* 1961) – český politik